A CD Atlético Baleares, teljes nevén Club Deportivo Atlético Baleares egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1920-ban alapították, jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Jelenlegi keret

Statisztika

Jegyzetek

Források 
AAVV: Gran Enciclopèdia de Mallorca. 19 Vol. Palma: Promomallorca edicions, 1988-91.  
Fábregas y Cuxart, Luis: Ca Nostra. 50 años de vida palmesana. Palma: Edicions Cort, 2007 (1965).  
Salas Fuster, Antoni: L'Atlètic Baleares. Una història de supervivència. Palma: Ingrama SA (impr.), 2009.

További információk 
Hivatalos weboldal 
Futbolme 
Fórum 

Atlético Baleares
1942-ben alapított labdarúgócsapatok